Кальники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кальники — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Кальники — деревня в Смолевичском районе Минской области.

См. также 
 Кальник